Си:

 Си — знак каны.
 Си (нота) () — в сольмизации (сольфеджио) мнемоническое обозначение седьмой ступени диатонического звукоряда.
 Си, B (латиница) — аккорд.
 Си () — процедурный язык программирования, предшественник целого ряда языков, наиболее заметным из которых является C++.
 Си (город) — муниципальный уровень административного деления Республики Корея.
 Си — обозначение рабства в Древнем Китае.
 Си — коммуна департамента Арденны, Франция.
 Си — коммуна департамента Верхняя Сона, Франция.
 Си (奚) — китайское название древнего кочевого народа татабов.
 СИ () — международная система единиц физических величин, современный вариант метрической системы мер.
 СИ — самиздат в литературе.
 СИ — электровоз.
 -си — именной суффикс в японском языке.

Персоналии 
 Си, Лиза (род. 1955) — американская писательница-историк, биограф, публицист и общественный деятель.
 Си, Омар (род. 1978) — французский киноактёр.
 Си, Томас Джефферсон Джексон (1866—1962) — американский астроном.
 Си, Эллиот Маккей (1927—1966) — американский инженер, астронавт НАСА.
 Си, Мелани (Мелани Джейн Чисхолм; известна как Mel C и Melanie C; род. 1974) — британская певица, автор песен
 Си — китайская фамилия.

См. также 
 Si — обозначение химического элемента кремния.